Avdejev ali Avdejeva imata več pomenov.

Osebnosti 

Ruski priimek (/Авде́ева), izpeljan iz moškega imena Avdej (Авдей).

 Aleksander Aleksejevič Avdejev (*1946), ruski diplomat.
 Aleksander Fjodorovič Avdejev (1917—1942), sovjetsko-ruski častnik, vojaški pilot in letalski as.
 Aleksej Andrejevič Avdejev (1819—1885), ruski arhitekt.
 Anatolij Konstantinovič Avdejev, heroj Sovjetske zveze.
 Dimitrij Aleksandrovič Avdejev (*1964), ruski psihiater, psihoterapevt in medicinski psiholog.
 Fjodor Stepanovič Avdejev (*1950), ruski matematik.
 Ivan Vasiljevič Avdejev (1818—1865), ruski kemik.
 Jurij Konstantinovič Avdejev (1918—1987), ruski slikar in pisatelj.
 Mihail Vasiljevič Avdejev (1821—1876), ruski pisatelj in kritik.
 Mihail Vasiljevič Avdejev (1913—1979), sovjetsko-ruski letalski general in vojaški pilot.
 Nikolaj Dimitrijevič Avdejev (1919—1944), sovjetsko-ruski častnik, letalec in heroj Sovjetske zveze.
 Sergej Vasiljevič Avdejev (*1956), ruski kozmonavt.
 Valentin Nikolajevič Avdejev (1915—1972), ruski elektrotehnik.
 Vladimir Aleksejevič Avdejev (*1936), ruski slikar.

 Ariadna Andrejevna Avdejeva (*1908), ruska slikarka.
 Jekaterina Aleksejevna Avdejeva (1789—1865), ruska pisateljica.
 Svetlana Pavlovna Avdejeva (*1940 ), ruska slikarka.